Renaud ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine französische Form des Vornamens Reginald.

Namensträger

Künstlername 
 Renaud (* 1952 als Renaud Séchan), französischer Sänger
 Renaud Renaud Denauw (* 1936), belgischer Comiczeichner

Vorname 

 Renaud de Châtillon (1124–1187), französischer Kreuzritter
 Renaud Dion (* 1978), französischer Radrennfahrer
 Renaud Donnedieu de Vabres (* 1954), französischer Politiker
 Renaud Dutreil (* 1960), französischer Politiker
 Renaud Garcia-Fons (* 1962), französischer Jazz-Bassist
 Renaud de Précigny (oder de Pressigny; † 1270), Marschall von Frankreich
 Renaud von Vendôme († 1017), Graf
 Renaud de Vichiers († 1256), Großmeister des Templerordens
 Renaud de Vilbac (1829–1884), französischer Organist und Komponist

Familienname 

 Achilles Renaud (1819–1884), Schweizer Jurist und Hochschullehrer
 Albert Renaud (1920–2012), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Armand Renaud (1836–1895), französischer Lyriker
 Brent Renaud (1971–2022), US-amerikanischer Journalist, Autor, Dokumentarfilmer und Fotojournalist

 Éric Renaud (* 1961), französischer Kanute
 Eugène Renaud, französischer Autorennfahrer
 Francis Renaud (* 1967), französischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Françoise Renaud (* 1956), französische Schriftstellerin
 Georges Renaud (1893–1975), französischer Schachspieler
 Henri Renaud (1925–2002), französischer Jazzpianist, Komponist und Musikarrangeur
 Jacques Renaud (* 1943), kanadischer Schriftsteller
 Line Renaud (* 1928), französische Sängerin
 Madeleine Renaud (1900–1994), französische Schauspielerin
 Marcel Renaud (1926–2016), französischer Kanute
 Mark Renaud (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Maurice Renaud (1861–1933), französischer Opernsänger (Bariton)
 Maurice Renaud (Radsportler) (1900–1968), französischer Radsportler

 Mickey Renaud (1988–2008), kanadischer Eishockeyspieler
 Odile Renaud-Basso (* 1965), französische Finanzbeamtin, Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD)
 Philippe Renaud (* 1962), französischer Kanute
 Theodor Renaud (1844–1910), deutscher Schriftsteller

Siehe auch 
 Renaud-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Renaud-Insel, größte Insel der Biscoe-Inseln in der Antarktis
 Renauld
 Renault (Begriffsklärung)
 Reno
 Reynaud

Männlicher Vorname
Familienname